Jeune fille de Mégare est une statue en marbre sculptée par le Français Louis-Ernest Barrias en 1870. Elle est conservée au musée d'Orsay, à Paris.

Liens externes 

 

Sculpture de Louis-Ernest Barrias
Sculpture en marbre
1870 en France
Sculpture conservée au musée d'Orsay
Œuvre exposée au Salon de 1870